Riley kan syfta på följande:
 Riley, ett brittiskt bilmärke
 Riley, Indiana, ort i USA
 Riley, Kansas, ort i USA
 Mount Riley, ett berg i Antarktis